Brandbärstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brandbärstjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 
Brandbärstjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (8,42 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn